Fliegenhof steht für:
 Fliegenhof (Dümmer), Wohnplatz von Dümmer, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Fliegenhof (Kogel), Ortsteil von Kogel, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern